Андрей Геннадьевич Мирошниченко (21 декабря 1968, Краснодар, РСФСР, СССР) — советский и казахстанский футболист. Трёхкратный чемпион Казахстана. Ныне тренер клуба «Тобол (Костанай)».

Карьера

Клубная 
Начал играть в дубле майкопской «Дружбы». Во взрослый футбол перешёл в составе белгородского «Салюта».

Большую часть карьеры провел в Актобе. Здесь Андрей стал чемпионом 8 зоны 2 лиги чемпионата СССР. Именно он забил первый гол «Актобе» в чемпионате Казахстана. С 52 голами стал лучшим бомбардиром клуба.

Также играл в семипалатинском «Елимае». Здесь он стал трижды чемпионом, лучшим бомбардиром чемпионата, обладателем Кубка страны и лучшим бомбардиром Кубка и был признан лучшим футболистом года.

В течение сезона был кайратовцем. А пол-сезона отыграл в Павлодаре.

В России выходил на поле в составе армавирского «Торпедо», «Ротора» и «Лады» (Тольятти), но нигде не смог стать игроком основного состава.

Сборная 
В составе сборной Казахстана отыграл 21 игру.

Тренерская 
В качестве тренера, старшего тренера и главного тренера работал с несколькими клубами высшей и первой лиги Казахстана.

С августа 2011 — тренер-селекционер «Актобе», с апреля 2014 года - спортивный директор . Ушёл из «Актобе» по причине невыплаты зарплаты за 2015 год . В апреле 2014 года стал спортивным директором ФК «Актобе».

С января 2016 года — тренер костанайского «Тобола».

Достижения как игрока

Командные 
 победитель 2 низшей лиги чемпионата СССР (8 зона)
 чемпион Казахстана (1994, 1995, 1998)
 бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1996)
 обладатель Кубка Казахстана (1995, 2000)
 обладатель Суперкубка Казахстана (1995)
 финалист Кубка Казахстана (1994)
 чемпион Туркмении (1998)

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Казахстана (1993)
 Лучший бомбардир Кубка Казахстана (1994, 1995)
 Футболист года Казахстана (1995)
 Лучший бомбардир «Актобе» («Актюбинска») — 1992 (5 голов), 1993 (20), 1994 (19), 2001 (9)
 Первым из футболистов забил 100-й гол в чемпионатах Казахстана. В пятёрке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана — 115 голов в 242 играх .
АФК награждает полузащитника павлодарского «Иртыша» Андрея Мирошниченко призом автора лучшего гола Азии в феврале 2000 года. Гол был забит в матче четвертьфинального турнира XIX Кубка азиатских чемпионов в ворота «Полис клаб» из Багдада.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Мирошниченко: «Цель — суперлига»
 Досье А. Мирошниченко на сайте ФК «Актобе»
 Клуб казахстанских бомбардиров

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кайрат»
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Спартак» Семей
Тренеры ФК «Восток»
Тренеры ФК «Актобе»
Тренеры ФК «Тобол» Костанай